Влади́мир Исаа́кович Ла́нцберг (22 июня 1948, Саратов — 29 сентября 2005, Нюрнберг) — российский бард, писатель, поэт, педагог.

Биография 
Владимир Ланцберг родился 22 июня 1948 года в Саратове.

В 1971 году окончил Саратовский политехнический институт. В 1972 году основал клуб самодеятельной песни «Дорога». Работал инженером-механиком в конструкторском бюро.

В 1979 году переехал в Туапсе, жил в посёлке Тюменский Туапсинского района Краснодарского края. Сменил множество работ — был инженером по игровым аппаратам, лаборантом в школе, музыкантом в пансионате. Параллельно сочинял песни на собственные стихи, исполнял их, аккомпанируя себе на русской семиструнной гитаре.

Много времени уделял педагогике и пропаганде искусства, был активным организатором клубов самодеятельной песни, педагогом-организатором, заместителем директора детского реабилитационного центра, методистом центра школьного краеведения. В.Ланцберг был одним из ведущих теоретиков и практиков неформальной педагогики и коммунарского движения в СССР, его книги и эссе входят в теоретическую базу русскоязычной «новой педагогики».

В течение многих лет В. Ланцберг был организатором и идейным вдохновителем слётов «Костры», конкурсов-мастерских «Второй канал Грушинского фестиваля» (или, примерно с 2003 года, «Второй канал авторской песни»), детского бардлагеря «ЛДПР» («Летняя детская поющая республика») на Грушинских фестивалях, руководитель творческих мастерских, в том числе детских. Стихи начал писать ещё в младенческом возрасте, песни — в первом классе школы.

Лауреат многих фестивалей самодеятельной песни, в том числе четырежды — Грушинского. Вышли аудиокассеты, компакт-диски и книги стихов и песен.

Владимир Ланцберг скончался в Нюрнберге (Германия) 29 сентября 2005 года после долгой тяжёлой болезни. Похоронен на еврейском кладбище Фюрта.

Указатель песен 

 А зря никто не верил в чудеса… — Алые паруса
 А мне досталась осень…
 А мы до одури считаем модули… — Мы (На мелодию «Очи чёрные»)
 А трубачи бредут в казармы… — Трубачи
 А у года в обойме в пружины свиты времена… — Песенка старика
 А эта ночь — ну, просто, чёрт возьми, какая ночь!… — Этюд ночью
 А эти домишки когда-то росли на горе… — Сказка с хорошим концом. Посвящается Елене Чебан
 А это что у тебя — капкан?… — Старая история. Посвящается Ю. Устинову
 Атмосфера, атмосфера, атмосфера, барахло… — Растак-на-Дону
 Ах, как верить не хочется «деду»… — Песенка «деда». Посвящается И. Иванченко

 Берег, небо, море… — Сказка о золотой рыбке (По стихам Г. Алексеева)
 Бог с тобою, беспардонная порода… — Песенка с той стороны. Посвящается Ирине Ланцберг
 Бывает: «А вдруг не дожить до утра…»
 Была — или всё ж не была?…
 Быль ушла, осталась сказка…

 В Анапе не ждут. Из Одессы прут… — Малость запоздалая кантата на отъезд возлюбленного брата (Б. Валерштейну)
 В день, когда на твоих весах… — Обращение к апостолу Петру. Посвящается И. Ланцберг
 В доме друга гостит беда… — В доме друга. Посвящается Вильяму Ланцбергу
 В моих руках — цветок… — Цветок (По стихам Г. Алексеева)
 В один прекрасный день…
 В последний наш вечер, удачливый Битт-Бой… — Битт-Бой
 В странной грусти безутешен… — Вместо исповеди (Как бы Сергею Есенину)
 Вагон. Окно заволокло… — Грош. Посвящается Юрию Устинову
 Верно, подрастеряли… — Песенка наивных упрямцев
 Возьми свою скрипку, рожок мой не трожь… — Обиженная песенка
 Вот выходит из подъезда, а точнее, выбегает… — Песенка за рупь-двадцать
 Вот и всё. И сердце на пол. Ящик намертво запаян… — Двойное посвящение (Камер-юнкеру Александру Пушкину. Лейб-гусару Михаилу Лермонтову)
 Вот лодка у дома и дом у реки… — Сказка сказок (Лене Воробьёвой, Андрею Купавскому, Игорю Горбунову, Толе Яурову, Лёше Степанову, Паше Слюсареву, А. Ниманихину)
 Всё бы ладно и всё бы ничего… — Песенка о голове (Г. Киселёву)
 Всё двинет, как прежде, по старому пошлому кругу… — Другой Серж спит и поёт песенку самому себе (На «прочтение» фильма Н. Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино»)
 Выпивал у матери обе груди…

 Говорят, что мне на руку тикает время… — Старый вальс вдоль «новой» дороги

 Давай-ка просто помолчим… — Посвящение человеку, прошедшему войну (Булату Окуджаве)
 День — казалось, только начат… — Этюд в сумерки (Жаку Брелю — автору песни «Фернон»)
 Держат вора. В нашем доме держат вора… — Третья прощальная песенка
 Дождь идёт пузырьками по лужам…
 Дуй из «послезавтра» во «вчера», вьюга моя, вьюга… — Песенка про наказание
 Если генерал попросит барда…
 Жизнь, как жизнь — проскакиваешь зимы, лета… — (А. Краснопольскому)
 Звон на улицах и скверах… — Гулливеры (Написана совместно с Т. Климовой)
 Здрасьте! Тута мы, расставшись с институтами… — Песенка молодого специалиста электронного машиностроения
 Зима купается в снегу… — Будь сильнее (слова написаны совместно с Д. Шалитой)
 И будет снег лететь в окно… — Посвящается Л. Горожаниной
 И кончился январь…
 И путь твой всё мимо, так прям и упрям… — Вторая прощальная песня
 И я провожать не люблю… — Уезжальная песенка (Е. Хохловой)
 Иди, Малыш, иди, пока свежа дорога…
 Извини, старина, захотелось немного излиться… — Ртутное солнце (Борису Валерштейну)
 Капли по стёклам — азбукой нот… — Кошачий вальс (Юрию Устинову)
 Когда мне будет пятьдесят… — (Одесским политехникам из турклуба «Романтик»)
 Кой чёрт от солнца щурить глаз… — Песенка слепых. По мотивам к/ф «Легенда о Тиле»
 Кончай хандрить, открой окно и ляг… — Тот самый товарняк
 Костёр у подножья зелёной горы…
 Красавица шхуна снялась и исчезла куда-то… — Летучий Голландец
 Кто не всё продаёт, тот недёшево платит… — Разноцветное письмо
 Листья падают — к чему бы?… — Листья
 Малыш, ты видишь: вот моя рука… — Сонет (Ирине Ланцберг)
 Мне быть с тобой ещё полчаса… — Малыш
 Мне на всех перекрёстках суют сирень… — Три квартала на Вольской (Борису Валерштейну)
 Мне порой не дано…
 Мой ноутбук «Compaq» XT…
 Море в землю втоптанных цветов… — Прощание с летом (Друзьям)
 Музыкантик важно едет со своей незримой свитой… — Музыкант (Б. Окуджаве)
 Мы не поверим, что умрём…
 Мы с науками простились, мы к работе пристрастились… — Экскурсия
 Мы условимся: трупов не будет… — Синева (Борису Валерштейну)
 На кладбище ветер свищет…
 Над головой прошелестел листопад… — Строчка счастья
 Напоследок выпью чаю. День бездарен. Ночь глупа… — Вертолётик
 Начать бы всё заново… — (написано в поезде Саратов-Москва)
 Не выше пояса забвения трава… — Трава забвения (Борису Валерштейну)
 Не зима, не весна, не осень… — Колыбельная для Саши (А. Краснопольскому)
 Не испить святых колодцев… — Друзьям
 Не скажу, какого лиха ради… — Песенка о весне
 Не спеши трубить отбой… — Перевал
 Невезуха поражает: не пацан, а влип… — Маленькая песенка на фоне почтового рожка
 Невидимкой странный дым по земле расползся плоско… — 1 января 1976 г.
 Ни Ампера не знаю, ни Ленца я… — Градиент штанов (Н. М. Советову)
 Ничего не придумать молчанья уместней… — Прощальная
 Ну, как дела твои?… — Разговор с ненормальным
 Ну что ж, если хочешь, я тоже пойду… — Песенка юного натуралиста
 О, странность не ищущих выгод… — Этюд об осени (…в том числе В. Матвеевой)
 Облетают грачи с пожилых колоколен… — Грачи
 Одичавшая к апрелю кромка галечного пляжа… — Ирине Ланцберг
 Он приблизился и замер… — Карась
 Осенний день погас, шурша сухими листьями… — Мой старенький Пегас
 Оставьте в покое покойника… — Завещание — часть III
 От нас росу прячет трава… — О тебе (Музыка Т. Климовой)
 Очень хочется спеть…
 Пир. Чума. Упоенье. Нега…
 По траве, по камешкам, по асфальту ходит-бродит серый кот… — Серый кот
 Под солнцем высохшей мечты… — Песенка вечного юнги (Г. Д. Хуторянскому)
 Пока не стаял, не сгорел… — Этюд на кухне
 Пока остывают трибуны от сильных уверенных слов… — Песенка об условных знаках (Борису Васильеву)
 Пока расправил крыло, повёл несмело… — Баллада об Икаре с туапсинского побережья (Борису Ашкинадзе)
 Положите сверху камень… — Завещание — часть I
 Полусонны от безделья… — Этюд о лете
 Помнишь, во дворе в подвале жил старик?… — Трубач
 Помог бы кто-нибудь моей беде… — Песенка о безвременье
 Пора в дорогу, старина, подъём пропет…
 Посвящение двадцатилетним
 Постигнет поборника малых форм… — Посвящение крысе, с которой я познакомился в 1980 году в квартире дома по улице Пионерской города Одессы
 Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают… — Песенка про маленького фонарщика (Ю. Черноморченко, Е. Стерлиговой, В. Ковальскому и многим другим)
 Посшибали задубелые колодки… — Песенка про творческий кризис
 Промелькнуло лето в белом платье… — Классики
 Разменяно счастье на деньги…
 Ручейком заверченный, сор идёт ко дну… — Весенняя песенка
 Рябая степь по обе стороны… — Степь
 Самолёт над землёй пробивает облака… — Трава (клубу самодеятельной песни «Радуга», г. Йошкар-Ола)
 Самолёт настырно кружит в тёмном пламени зари… — Песенка с улетальным исходом
 Слепой закат догорел и замер… — Зелёный поезд (песня посвящена вспышке холеры на Волге в 1971 году)
 Спокойно и тревожно… Тревожно и легко… — Псеушко (Клубу «Пилигрим»)
 Стало вдруг тяжело — назло…
 Стареем, жмёмся к тёплым батареям… — Песенка старого капитана (И. Ферцеру)
 Старик, это наши грозы… — Наши грозы
 Стопроклятая веками восьмая моя беда… — Песенка о разнице в возрасте
 Стрелки двигаться устали… — Узоры на стекле
 Считаю всё золото мира, покуда не тронусь!… — Всё золото мира
 Такая сонатина, зелёная игра… — Сонатина для зелёного кузнечика
 Тихо на север катится день… — Катится осень
 Тишина, и куда глаза ни пяль — всё пески вокруг… — Про Христа
 Только тёмный осколок стекла… — Правнукам Бам-Грана (Маше Игнатовой, Рае Галяс, Лене Лисянской, Диме Ржепишевскому)
 Тонкими мазками, осторожно… — Художник
 Ты вновь на недоступной высоте… — Гордость
 Ты махнёшь — и уйдёт трамвай… — Улыбаясь чужой весне…
 Ты рад: чего же проще? — Вот лодка, вот река… — Песенка про три трети (Ирине Ланцберг)
 Улетели вперёд ветра… — Тридцать третий румб
 Уходит, уходит Кораблик в далёкий, неведомый путь… — Кораблик
 Ухожу в листопад…
 Флот раскрыл полотняные крылья свои… — Почему встают корабли
 Что день, что вечер… — Неуверенный монолог
 Что нажил — не в зачёт… — Кривой сучок
 Что-то всё мелькает под луной… — Колыбельная Ирине
 Шепчутся деревья, пламя небо лижет… — Сверим наши песни. Памяти Валерия Грушина
 Шорох серых дождей, желтизна там, где было всё зелено… — Этюд о суете (стихи А. Круппа)
 Это только расставанье…
 Эхо мечется в бочке бездонной… — Арику Круппу
 Я в эту землю сеян, я в этой земле корнями… — Саратовский вальс (Мише Данилову — «человеку с ошибкой в паспорте»)
 Я душ попрохладней наладил… — Песенка про наши души
 Я не знаю, что делать… — (Борису Валерштейну)
 Я не уставая стенографирую эту жизнь… — Этюд об авторучке
 Я оставлю тебе эхо лестницы, шорох перил… — Моим ровесникам, погибшим в первые дни войны

Примечания

Ссылки 
 М. Кордонский. «О странность не ищущих выгод…» // Сайт «Технология Альтруизма (РУ)», 29 сентября 2005 г. 
 Ланцберг на bards.ru
 Педагогическая часть собрания сочинений Владимира Ланцберга на сайте «Технология Альтруизма (РУ)»
 На странице анонсов будущего сайта постоянно обновляется информация о книгах и дисках Владимира Ланцберга и других авторов 
 Отрывки из воспоминаний в Живом Журнале
 
 
 Ланцберг на bard.ru
 Статья "Бардовский счет В.Ланцберга" 
 

Авторы-исполнители России
Выпускники Саратовского технического университета
Поэты России
Русские поэты
Педагоги СССР
Педагоги России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Саратове
Родившиеся 22 июня
Родившиеся в 1948 году
Умершие 29 сентября
Умершие в 2005 году
Умершие в Нюрнберге
Деятели культуры Саратова
Исполнители игры на русской семиструнной гитаре
Похороненные в Баварии
Лауреаты Грушинского фестиваля
Писатели Саратова